DLS est un sigle qui peut signifier :
 Dynamic light scattering (en français, diffusion dynamique de la lumière), une technique d'analyse spectroscopique ;
 diagnostic local de sécurité, une étude réalisée par une commune ou une intercommunalité visant à établir un audit de l'ensemble des problématiques de sécurité sur son territoire ;
 Deep Lens Survey, un programme de recherche par spectroscopie ;
 DLS, une race de mouton domestique canadienne ;
 Dream League Soccer, une série de jeux vidéo de football.